Bexhill pode ser:
Bexhill (Nova Gales do Sul), cidade australiana localizada em Nova Gales do Sul;
 Bexhill-on-Sea, cidade inglesa localizada no condado de East Sussex.

Desambiguação